

Musica 
 The Way I Am – album di Merle Haggard del 1980
 The Way I Am – singolo di Merle Haggard del 1980
 The Way I Am – album di Billy Preston del 1981
 The Way I Am – singolo di Eminem del 2000
 The Way I Am – singolo di Ana Johnsson del 2003
 The Way I Am – album di Ana Johnsson del 2004
 The Way I Am – singolo di Tanja Dexters del 2004
 The Way I Am – album di Knoc-Turn'al del 2005
 The Way I Am – singolo di Ingrid Michaelson del 2007
 The Way I Am – singolo di Sandra del 2007
 The Way I Am – singolo degli Staind del 2009
 The Way I Am – album di Colton Ford del 2013
 The Way I Am – singolo di Charlie Puth del 2018

Altro 
 The Way I Am – autobiografia di Eminem